GPGI steht für:
 Global Person Generated Index, internationaler Index zur Messung individuellen Wohlbefindens
 Gute Praxis Gesundheitsinformation, deutsch-österreichischer Kriterienkatalog zu evidenzbasierten Gesundheits- und Patienteninformationen

Abkürzung